Filmy
 Przepis na miłość (film 2010) − francusko-belgijska komedia romantyczna w reżyserii Jean-Pierre'a Amérisa
 Przepis na miłość (film 2005) − brytyjski film komediowy w reżyserii Harmage Singh Kalirai
 Przepis na miłość (film 1994) − hongkoński film w reżyserii Leonarda Heunga
 Przepis na miłość (film 1983) − amerykański film komediowy w reżyserii Henry'ego Jagloma